Le nom d'église peinte peut faire référence à plusieurs églises d'Hawaï :
 Église Saint-Benoît de Honaunau
 Église peinte de l'Étoile-de-la-Mer

Peintes